Legend (englisch für „Legende“) steht für:

 Legend (Southend-on-Sea), englische Soulband (1968–1972)
 Legend (Jersey), englische Rock- und Metal-Band (ab 1980)
 Legend (Schiff), altes Segelschiff im Hafen von Oslo
 Legend Entertainment, ehemalige Computerspielefirma
 Legend Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Honda Legend (auch Acura Legend), Automodell
 HTC Legend, Smartphone
 The Legend, Achterbahn in Holiday World

Werktitel:
 Legend (Album), posthumes Greatest-Hits-Album von Bob Marley & the Wailers (1984)
 Legend, Originaltitel von Legende (Film), Fantasyfilm von Ridley Scott (1985)
 Legend (Fernsehserie), amerikanische Science-Fiction-Serie (1995)
 Legend: Hand of God, Computer-Rollenspiel (2007)
 Legend, Musikalbum des Musikunternehmens Two Steps from Hell (2008)
 Legend – Fallender Himmel (Originaltitel Legend), Jugendroman von Marie Lu (2011)
 Legend (2015), englisch-französischer Thriller von Brian Helgeland
 Legend – Schwelender Sturm (Originaltitel Prodigy), Jugendroman von Marie Lu (2013)

Legend ist der Familienname folgender Personen
 John Legend (John Stephens; * 1978), US-amerikanischer R&B-Musiker und Songwriter
 Johnny Legend (Martin Margulies; * 1948), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker, Filmproduzent, Schauspieler, Wrestling-Promotor
 Kyal Legend (* 1997), kanadische Schauspielerin, Tänzerin und Ballerina

Siehe auch:
 Legend Group (Lenovo Group Limited)
 Urban Legend (Begriffsklärung)
 Legends (Begriffsklärung)
 Legende (Begriffsklärung)

Abkürzung